Горбач — інша назва горбатого кита.
 Горбач — вид рубанка.

Відомі представники 
 Горбач Анна-Галя (1924—2011) — літературознавець, перекладач, видавець, громадська діячка, доктор філософії, популяризатор української мови і літератури за кордоном.
 Горбач Віталій Борисович — старший солдат Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Горбач Володимир Анатолійович — український політолог.
 Горбач Євген Андрійович (1901-?) — український живописець, член Союзу художників СРСР, художник-постановник і аніматор, член «київського мульттріумвірату».
 Горбач Іван Олександрович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року,
 Горбач Катерина Олексіївна (1950) — українська поетеса, перекладач, доктор славістики.
 Горбач Максим Іванович (1919—1987) — радянський військовий старшина Червоної армії, учасник Другої світовох війни, Герой СРСР (1945).
 Марко Горбач — фізик, професор, дійсний член НТШ, заступник голови НТШ Канади.
 Горбач Михайло Михайлович (1916—1944) — червоноармієць Робітничо-селянської Червоної Армії, учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу (1944).
 Горбач Олекса Теодорович — славіст, діалектолог української мови,
 Горбач Раїса Володимирівна (1938—2006) — майстриня художньої вишивки і педагог.
 Горбач Феодосій Родіонович — гвардії молодший сержант, Герой Радянського Союзу.
 Горбач Юрій (1921—1951) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.

 Сара Горбач (Горбі) (1900—1980) — французька естрадна співачка (контральто), шансоньє.

Українські прізвища